Brama, el déu creador en l'hinduisme
 Brama, un tipus de divinitat dins de la cosmologia budista
 Brama, concepte filosòfic hinduista més correntment dit Braman
 Braman, una de les castes de l'Índia
 Bramanisme, visió religiosa vehiculada pels bramans
 Brahmana, texts religiosos hindús, essencialment comentaris dels Vedes
 Brama, crit d'amor dels cèrvids com el cervo.

Vegeu també 
 Brama (gènere), un gènere de peixos perciformes
 Bramans (municipi), municipi francès